Di seguito una lista di asteroidi dal numero 517001 al 518000 con data di scoperta e scopritore.

517001-517100 

|-
| 517001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517002 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 517003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517005 - ||  ||  || CSS
|-
| 517006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517008 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517016 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 517017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517018 - ||  ||  || OAM
|-
| 517019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517020 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517022 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517024 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517035 - ||  ||  || CSS
|-
| 517036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517038 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517041 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517042 - ||  ||  || CSS
|-
| 517043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517044 - ||  ||  || WISE
|-
| 517045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517046 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517050 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517053 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517055 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517063 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517064 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517065 - ||  ||  || CSS
|-
| 517066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517069 - ||  ||  || CSS
|-
| 517070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517077 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517078 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517079 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517080 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517081 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517091 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517093 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517095 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517097 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

517101-517200 

|-
| 517101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517102 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517104 Redinger||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517106 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517108 - ||  ||  || CSS
|-
| 517109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517113 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517119 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517124 - ||  ||  || CSS
|-
| 517125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517126 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517134 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517137 - ||  ||  || WISE
|-
| 517138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517141 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517145 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517147 - ||  ||  || CSS
|-
| 517148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517152 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517154 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517155 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517157 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517161 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517162 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517163 - ||  ||  || CSS
|-
| 517164 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517168 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517170 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517171 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517175 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517178 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517179 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 517180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517184 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517189 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 517190 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517192 - ||  ||  || CSS
|-
| 517193 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517194 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517197 - ||  ||  || CSS
|-
| 517198 - ||  ||  || CSS
|-
| 517199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

517201-517300 

|-
| 517201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517202 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517203 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517208 - ||  ||  || CSS
|-
| 517209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517217 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517219 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517221 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 517222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517233 - ||  ||  || CSS
|-
| 517234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517247 - ||  ||  || WISE
|-
| 517248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517251 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517252 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517254 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517258 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517260 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517262 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517264 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517266 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517267 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517269 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517270 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517271 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517272 - ||  ||  || CSS
|-
| 517273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517274 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517275 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517276 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517282 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517287 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517289 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517291 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517295 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517300 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

517301-517400 

|-
| 517301 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517302 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517303 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517304 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517305 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517308 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517313 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517315 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517317 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517319 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517321 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517324 - ||  ||  || WISE
|-
| 517325 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517326 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517328 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517330 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517331 - ||  ||  || WISE
|-
| 517332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517336 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517337 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517341 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517345 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517346 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517347 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517348 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517352 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517353 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517356 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517357 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517358 - ||  ||  || CSS
|-
| 517359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517360 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517362 - ||  ||  || CSS
|-
| 517363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517367 - ||  ||  || WISE
|-
| 517368 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517369 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517372 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517374 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517375 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517377 - ||  ||  || OAM
|-
| 517378 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517379 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517381 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517383 - ||  ||  || OAM
|-
| 517384 - ||  ||  || CSS
|-
| 517385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517386 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517389 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517391 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517394 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517396 - ||  ||  || WISE
|-
| 517397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

517401-517500 

|-
| 517401 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517402 - ||  ||  || WISE
|-
| 517403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517404 - ||  ||  || WISE
|-
| 517405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517406 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517407 - ||  ||  || WISE
|-
| 517408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517410 - ||  ||  || CSS
|-
| 517411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517414 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517415 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517416 - ||  ||  || CSS
|-
| 517417 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517420 - ||  ||  || WISE
|-
| 517421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517424 - ||  ||  || CSS
|-
| 517425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517427 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 517428 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517433 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517434 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517436 - ||  ||  || CSS
|-
| 517437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517438 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517439 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517440 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517441 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517443 - ||  ||  || WISE
|-
| 517444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517445 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517452 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517453 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517457 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517459 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517462 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 517463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517464 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517466 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517467 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517470 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517480 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517483 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517485 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517486 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517487 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517488 - ||  ||  || WISE
|-
| 517489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517490 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517491 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517493 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517496 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517497 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

517501-517600 

|-
| 517501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517502 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517503 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517510 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517512 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517514 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517515 - ||  ||  || WISE
|-
| 517516 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517519 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517527 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517529 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 517530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517535 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 517536 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517537 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
| 517538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517540 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517544 - ||  ||  || WISE
|-
| 517545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517546 - ||  ||  || CSS
|-
| 517547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517550 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517553 - ||  ||  || CSS
|-
| 517554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517555 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517556 - ||  ||  || CSS
|-
| 517557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517564 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517568 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517575 - ||  ||  || CSS
|-
| 517576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517588 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517590 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517591 - ||  ||  || CSS
|-
| 517592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517595 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517597 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517598 - ||  ||  || CSS
|-
| 517599 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

517601-517700 

|-
| 517601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517604 - ||  ||  || CSS
|-
| 517605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517607 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517609 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517614 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517616 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517617 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517618 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 517619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517620 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517622 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517624 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517627 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517628 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 517629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517631 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517635 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517639 - ||  ||  || CSS
|-
| 517640 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517642 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517644 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517648 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517650 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 517651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517662 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517669 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517670 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517671 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 517672 - ||  ||  || WISE
|-
| 517673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517674 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517679 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517681 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517682 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517686 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517687 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517690 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517698 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517700 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

517701-517800 

|-
| 517701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517702 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517705 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517706 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517709 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517713 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517714 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517715 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517717 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517724 - ||  ||  || CSS
|-
| 517725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517735 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517738 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517740 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517742 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517743 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517744 - ||  ||  || CSS
|-
| 517745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517746 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517751 - ||  ||  || WISE
|-
| 517752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517754 - ||  ||  || CSS
|-
| 517755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517756 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 517757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517759 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517764 - ||  ||  || CSS
|-
| 517765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517767 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517773 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517774 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517775 - ||  ||  || CSS
|-
| 517776 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517782 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517784 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 517785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517786 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517791 - ||  ||  || WISE
|-
| 517792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517796 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517797 - ||  ||  || WISE
|-
| 517798 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 517799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

517801-517900 

|-
| 517801 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517807 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517808 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517810 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517811 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517812 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517813 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517815 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517816 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517818 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517820 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517823 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517828 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517829 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517833 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517834 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517837 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 517838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517844 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517846 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517857 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517860 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517862 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517863 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517865 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517874 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517875 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517877 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517879 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517880 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517882 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517883 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517884 - ||  ||  || CSS
|-
| 517885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517886 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517890 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517891 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 517892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517893 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517894 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517897 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517898 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517900 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

517901-518000 

|-
| 517901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517902 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517903 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517904 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517906 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517907 - ||  ||  || WISE
|-
| 517908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517911 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517918 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517921 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517922 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517927 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517934 - ||  ||  || WISE
|-
| 517935 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517937 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517938 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 517939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517940 - ||  ||  || WISE
|-
| 517941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517945 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 517946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517949 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517953 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517954 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517956 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517957 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517959 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517964 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517967 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517968 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517973 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517974 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517986 - ||  ||  || WISE
|-
| 517987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517989 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517991 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 517996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517997 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 517998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 517999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 518000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0517001